Béla Kádár (1877-1955) – pittore ungherese
 Ján Kadár (1918-1979) – regista slovacco
 János Kádár (1912-1989) – politico ungherese
 Tamás Kádár (1990) – calciatore ungherese